Focus (geometria)
 Focus (òptica)
 Focus (mitologia), fill d'Éac i de la nereida Psàmate
 Focus calòric, sistema capaç d'intercanviar calor sense que canviïn les seves propietats.
 Automobilisme:
 Ford Focus, automòbil.
 Ford Focus (Amèrica del Nord), cotxe de tipus compact fabricat per Ford.
 Ford Focus WRC, cotxe produït per la marca Ford pel Campionat Mundial de Ral·lis.
 Cinema:
 Focus (pel·lícula de 2001), pel·lícula de 2001 dirigida per Neal Slavin.
 Focus (pel·lícula de 2015), pel·lícula de 2015 dirigida per Glenn Ficarra i John Requa.
 Videojocs: Focus Home Interactive, societat francesa independent d'edició i de distribució de videojocs.
 Teatre: Grup Focus, empresa de producció i distribució d'espectacles teatrals.